Weed Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Weed Island (Georgia)
 Weed Island (Oklahoma)
 Weed Island (Oregon)